Baobab est le nom vernaculaire donné aux arbres du genre Adansonia dont le baobab africain est le plus répandu
 Baobab chacal est l'un des noms vernaculaires de la rose du désert
 Le prix Baobab est un prix littéraire
 Baobab est un groupe de reggae français
 Orchestra Baobab est un groupe de musique sénégalais
 Circus Baobab est un cirque acrobatique aérien originaire de Guinée
 Atomic Baobab est un groupe de musique du Québec
 BAOBAB est aussi une enseigne de jardinerie à travers la France
 Les Baobabs est une chanson française d'Henri Betti (musique) et André Hornez (paroles)